Kleines Rotes Buch steht für:

 Worte des Vorsitzenden Mao Tsetung (), erstmals im Jahr 1965 veröffentlichtes Buch mit Zitaten und Veröffentlichungen Mao Zedongs, ein wichtiges Referenzwerk für die politische Strömung des Maoismus
 Wichtige Dokumente der Großen Proletarischen Kulturrevolution, vom Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas herausgegebener Sammelband, worin Veröffentlichungen Lin Biaos enthalten sind (Verlag für fremdsprachige Literatur, Peking 1970)

 Pol Pot’s Little Red Book: The Sayings of Angkar, Buch von Henri Locard mit Aussprüchen der Kader der Roten Khmer (vgl. Angkar)

Siehe auch
 das kleine rote schülerbuch